Podmoky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Podmoky, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Podmoky, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale